Натуральне число 505
 505 рік до нашої ери
 505 рік нашої ери